Серхио Хейфец (; 28 ноября 1956, Буэнос-Айрес — 2 апреля 2022, Нью-Йорк) — аргентинский писатель.

Биография 
В 1990—2005 жил в Венесуэле, выпускал ежедневную газету Новое общество. В последнее время жил в Нью-Йорке, преподавал в Нью-Йоркском университете.

Творчество 
Автор рассказов, романов, эссе, выпустил также две книги стихов.

Книги 

 Неспешная биография / Lenta biografía (1990, роман)
 Moral (1990)
 El aire (1992)
 El llamado de la especie (1997)
 Cinco (1998, роман)
 Планеты / Los planetas (1999, роман; короткий список Премии за лучшую переводную книгу, 2013)
 Волчья пасть / Boca de lobo (2000, роман)
 Tres poemas y una merced (2002, стихи)
 Gallos y huesos (2003, стихи)
 Los incompletos (2004, роман)
 Плавающая точка / El punto vacilante (2005, эссе)
 Baroni: un viaje (2007, роман)
 Два моих мира / Mis dos mundos (2008, роман)
 Sobre Giannuzzi (2010, эссе о писателе)
 La experiencia dramática (2012)
 Hacia la ciudad eléctrica (2012)
 Modo linterna (2013, новеллы)

Признание 
Хейфеца сопоставляют с Зебальдом, Хандке, Кутзее. Его прозу высоко оценили Беатрис Сарло, Энрике Вила-Матас. Она переведена на английский, французский, немецкий, португальский, иврит.

Литература 
 Martín F. In der Erzählkolonie: über die Gewalt des Erzählens bei Thomas Bernhard und Sergio Chejfec. Frankfurt/ Main; New York: Lang, 2009
 Sergio Chejfec, trayectorias de una escritura: ensayos críticos / Dianna C. Niebylski, ed. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, University of Pittsburgh, 2012

Примечания 

Писатели Аргентины
Поэты Аргентины
Эссеисты Аргентины